Александр Филин: Филин, Александр Васильевич (род. 1996) — украинский и российский футболист.
 Филин, Александр Иванович (1903—1942) — советский лётчик-испытатель, генерал-майор авиации.